Jan a Pavel je dvojice jmen, kterou bývají označováni: 
 Jan a Pavel, římští císařští dvořané a křesťanští mučednici ve 4. století, kteří byli tajně popraveni za císaře Juliána Apostaty 
 svatý Jan Evangelista a svatý Pavel z Tarsu, apoštolové, připsaní autoři části novozákonních spisů a vůdčí postavy prvotní církve v 1. století
 Jan Pavel I., papež ve 20. století, který si dal jméno po svých předchůdcích Janu XXIII. a Pavlu VI.
 Jan Pavel II., papež ve 20. století, který svým jménem odkazuje na svého předchůdce